Букино — деревня в Богородском районе Нижегородской области. Входит в состав Каменского сельсовета.

География 
Находится в 20 км от Богородска и в 30 км от Нижнего Новгорода

История 
В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как владельческая деревня при речке Вязовке в 30 верстах от Нижнего Новгорода. В деревне насчитывалось 79 дворов и проживал 679 человек (314 мужчин и 365 женщин).

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % из 181 человека..

Примечания 

Населённые пункты Богородского района (Нижегородская область)